Уайлдвуд () — может означать:

Топоним 
 США
 Уайлдвуд — город в округе Кейп-Мей, штат Нью-Джерси.
 Уайлдвуд — город в округе Самтер, штат Флорида.
 Уайлдвуд — город в округе Джефферсон, штат Кентукки.
  — город в штате Миссури.
 Уайлдвуд — невключённая территория в округе Дейд, штат Джорджия.
 Уайлдвуд — невключённая территория в округе Лейк, штат Иллинойс.
 Уайлдвуд — невключённая территория в округе Кучичинг, штат Миннесота.

См. также 
 Уайлдвуд-парк